In der Saison 1988/89 der 2. Bundesliga erreichten Fortuna Düsseldorf und der FC 08 Homburg den Aufstieg in die Bundesliga. Der 1. FC Saarbrücken scheiterte in den Relegationsspielen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Aufstieg 
Fortuna Düsseldorf kehrte zwei Jahre nach dem Abstieg in die Bundesliga zurück. Der FC 08 Homburg schaffte die direkte Rückkehr ins Oberhaus.

Abstieg 
Der Liga-Ausschuss des DFB entzog am 6. Juli 1989 den Offenbacher Kickers die Lizenz. Die SpVgg Bayreuth blieb daher wie bereits im Vorjahr als Siebzehnter in der Liga. Neben Offenbach mussten die Neulinge Aschaffenburg und Mainz sowie Solingen in die Oberliga absteigen.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Sven Demandt von Fortuna Düsseldorf mit 35 Toren.

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga Eintracht Frankfurt und der Dritte der 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Einzelnachweise 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1989, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

1988 89
Fußballsaison 1988/89